В одиночному розряді тенісного турніру Carlsbad Classic 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Кейт Летем 6-1, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Регіна Маршикова (2-ге коло)
 Лора Дюпонт (1-ше коло)
 Террі Голледей (чвертьфінал)
 Кейт Летем (фінал)

 Пем Шрайвер (переможниця)
 Рене Річардс (чвертьфінал)
 Івонн Вермак (1-ше коло)
 Рената Томанова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Southern California Open